Гряниківка — село в Дворічанському районі Харківської області.
 Гряниківка — колишнє селище, підпорядковувалося Жовтневій сільській раді Дворічанського району Харківської області.
 зупинний пункт Гряниківка.